Дёльзах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . Официальный код  —  70 707.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Майр.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Тироля